Everlast – azienda statunitense produttrice di attrezzature per il pugilato
Everlast – rapper e cantautore statunitense